Pletenec může být:

 Pletenec (textil) – délková textilie 
 Pletenec (ornament) – ornament inspirovaný pletenými předměty
 Pletenec pánevní viz Pánevní kost